Клі́ренс (від  — очищення, розчищення):

 Кліренс —  віддаль від найнижчих точок конструкції автомобіля (за винятком коліс) до рівня землі.
 Кліренс (медицина) у фармакології, токсикології, медицині — показник швидкості очищення біологічних рідин або тканин організму.
 Кліренс (право) — звільнення від формальностей митниці; дотримання вимог про порядок заходження у порт та виходу з порту суден, ввезення та вивезення з країни вантажів. 
 Кліренс (у морському нафтовидобуванні) – відстань від найнижчих точок нижніх конструкцій верхньої будови бурової платформи (за винятком опор) до морського рівня води.

Джерела 
 Кліренс - slovnyk.net.